Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (, сокращённо Bundesnetzagentur, BNetzA) — германское федеральное ведомство в сфере деятельности Федерального министерства экономики и энергетики. Задачи Федерального сетевого агентства как высшего регулятора в подведомственных отраслях состоят в стимулировании конкуренции на так называемых сетевых рынках. Ведомство было создано в 1998 году и расположено в бывшей столице ФРГ Бонне.

Одной из задач Федерального сетевого агентства является сертификация газопровода «Северный поток — 2».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Экономика Германии
Органы исполнительной власти Германии